Division II i fotboll 1977 var 1977 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norra 

Västerås SK gick upp till Allsvenskan och IK Sleipner, KB Karlskoga och Lycksele IF flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom BK Derby och IFK Sundsvall och från division III kom IFK Västerås, IK Brage och Kramforsalliansen.

Södra 

Åtvidabergs FF gick upp till Allsvenskan och Råå IF, IFK Ulricehamn och Grimsås IF flyttades ner till division III. Från division III kom BK Häcken, IFK Kristianstad och Trelleborgs FF.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1977
1977
Fotbollssäsongen 1977